Александр Арапов:
 Арапов, Александр Александрович (1832—1919) — гофмейстер Двора Его Императорского Величества, тайный советник. Сын Арапова Александра Николаевича.
 Арапов, Александр Васильевич (1959—2011) — эрзянский писатель, поэт и переводчик, журналист, бард.
 Арапов, Александр Викторович (1872—1929) — действительный статский советник, Орловский и Вятский губернатор.
 Арапов, Александр Николаевич (1801—1872) — генерал-лейтенант, командир лейб-кирасирскиго Его Высочества Наследника Цесаревича полка, Пензенский губернский предводитель дворянства.